

Боршовиці — село в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Боршовиці — село в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства